Sagitta setosa är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som först beskrevs av J. Müller 1847.  Sagitta setosa ingår i släktet Sagitta, och familjen Sagittidae. Det är osäkert om arten förekommer i Sverige.

Källor 

Pilmaskar
setosa